Бра́жники — многозначный термин.

Биология 
 Бражники () — семейство бабочек отряда чешуекрылых.

Населённые пункты

Россия 
 Бражники — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Бражники — деревня в Березовском районе Пермского края.

Украина 
 Бражники — село в Нововодолажском районе Харьковской области.
 Бражники — село в Харьковском районе Харьковской области.

См. также 
 Бражник